I liga polska w hokeju na lodzie 2021/2022 – 65. sezon drugiego poziomu rozgrywek hokejowych w Polsce.

Uczestnicy rozgrywek 
W sezonie 2021/2022 uprawnionych do gry w I lidze było 14 klubów.

Formuła rozgrywek 
W sezonie 2021/2022 klubów rozegrają w fazie zasadniczej dwie rundy meczów w systemie „każdy z każdym”, a po jej zakończeniu 8 najlepszych klubów awansują do fazy play-off, w której rywalizacje będą się odbywały w ćwierćfinałach, półfinałach, rywalizaji o 3. miejsce i finale do dwóch wygranych meczów Gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie klub niżej sklasyfikowany po fazie zasadniczej.

Lodowiska 
Spośród uczestników największym lodowiskiem w rozgrywkach pod względem pojemności jest obiekt Stoczniowiec Gdańsk, który może pomieścić 3 867 widzów. Natomiast najmniejszym lodowiskiem dysponuje GKS Katowice, który może pomieścić 299 widzów. Wszystkie lodowiska są wyposażone w niezbędne zaplecze oraz spełniają wymogi rozgrywek międzynarodowych.

Sezon zasadniczy 
W dniu 9 lipca 2021 roku zaprezentowany terminarz rozgrywek sezonu, w którym fazę zasadniczą zaplanowano na okres od 4 września 2021 do 20 lutego 2022 roku.

Terminarz i wyniki

Tabela 

Legenda:Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, Z = Liczba zwycięstw, ZPD = Liczba zwycięstw po dogrywce, ZPK = Liczba zwycięstw po rzutach karnych, PPD = Liczba porażek po dogrywce, PPK = Liczba porażek po karnych, P = Liczba porażek, GZ = Gole zdobyte, GS = Gole stracone, BG = Bilans goli

Statystyki

Faza play-off 
Ćwierćfinały:
 MMKS Podhale Nowy Targ – Polonia Bytom 2:0
 02.03.2022: MMKS Podhale Nowy Targ – Polonia Bytom 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)
 05.03.2022: Polonia Bytom – MMKS Podhale Nowy Targ 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
 Niedźwiadki Sanok – Naprzód Janów 2:0
 02.03.2022: Niedźwiadki Sanok – Naprzód Janów 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
 05.03.2022: Naprzód Janów – Niedźwiadki Sanok 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
 SMS PZHL Katowice – UKH Zagłębie Sosnowiec 1:2
 02.03.2022: SMS PZHL Katowice – UKH Zagłębie Sosnowiec 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
 05.03.2022: UKH Zagłębie Sosnowiec – SMS PZHL Katowice 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
 06.03.2022: UKH Zagłębie Sosnowiec – SMS PZHL Katowice 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
 ŁKH Łódź – Sokoły Toruń 1:2
 02.03.2022: ŁKH Łódź – Sokoły Toruń 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
 05.03.2022: Sokoły Toruń – ŁKH Łódź 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
 06.03.2022: Sokoły Toruń – ŁKH Łódź 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Półfinały:
 Sokoły Toruń – Polonia Bytom 2:0
 09.03.2022: Sokoły Toruń – Polonia Bytom 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
 12.03.2022: Polonia Bytom – Sokoły Toruń 2:3 k. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
 Niedźwiadki Sanok – UKH Zagłębie Sosnowiec 2:1
 09.03.2022: Niedźwiadki Sanok – UKH Zagłębie Sosnowiec 5:7 (3:0, 0:4, 2:3)
 12.03.2022: UKH Zagłębie Sosnowiec – Niedźwiadki Sanok 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
 13.03.2022: UKH Zagłębie Sosnowiec – Niedźwiadki Sanok 2:7 (2:1, 0:6, 0:0)

Rywalizacja o 3. miejsce:
 UKH Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom 0:2
 16.03.2022: UKH Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom 3:6 (0:1, 3:3, 0:2)
 19.03.2022: Polonia Bytom – UKH Zagłębie Sosnowiec 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Finał:
 Niedźwiadki Sanok – Sokoły Toruń 2:0
 16.03.2022: Niedźwiadki Sanok – Sokoły Toruń 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
 19.03.2022: Sokoły Toruń – Niedźwiadki Sanok 2:3 d. (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 I liga polska w hokeju na lodzie (2021/2022)

I liga polska w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie